Nizínnoie (Djankoi), localitat de Crimea, a Rússia
 Nizínnoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia
 Nizínnoie (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia